Tubiluchus — сучасний рід приапулід родини Tubiluchidae.

Види 
 Tubiluchus arcticus Adrianov, Malakhov, Tchesunov & Tzetlin, 1989
 Tubiluchus australensis van der Land, 1985
 Tubiluchus corallicola van der Land, 1968
 Tubiluchus philippinensis van der Land, 1985
 Tubiluchus remanei van der Land, 1982
 Tubiluchus troglodytes Todaro & Shirley, 2003
 Tubiluchus vanuatensis Adrianov & Malakhov, 1991

Посилання 
 van der Land, 1968 : A new aschelminth, probably related to the Priapulida. Zoologische Mededelingen Leiden 42 pp. 237–250.

Приапуліди
Роди тварин